Tonga, država u Oceaniji
 Tonga (Zambezi), narod u Zambiji i Zimbabveu.
 Tonga (Mozambik), narod u Mozambiku.
 Tonga (Malavi), narod u Malaviju.
 Tonga (Mon-Khmer), narod iz Tajlanda i Malezije.
 Tonga (Mon-khmerski jezik), mon-khmerski jezik iz Tajlanda